L'Honinbo 1947 è stata la quarta edizione del torneo goistico giapponese Honinbo.

Qualificazioni

Tornei preliminari di qualificazione

Torneo finale di qualificazione

Finale degli sfidanti

Finale
La sfida fu giocata al meglio delle cinque partite con un komi di 4,5 punti.

Honinbo